Hardman, családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Hardman (Nyugat-Virginia)
 Hardman (Oregon)